Monelata är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Monelata ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hyllhornsteklar
Monelata